Edmond steht für:

 ein männlicher Vorname, siehe Edmund #Edmond
 EDMOND, elektronischer Mediendienst
 Edmond (Automarke), britische Automarke
 E. J. Edmond Cycle Manufacturing Company, US-amerikanischer Kraftfahrzeughersteller

Filme:
 Edmond (Film), US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2005
 Edmond, Originaltitel des Spielfilms Vorhang auf für Cyrano (2018)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Edmond (Kansas), im Norton County
 Edmond (Oklahoma), im Oklahoma County

Edmond ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Edmond (* 1966), deutscher Fußballspieler
 John M. Edmond (1943–2001), britischer Geochemiker
 William Edmond (1755–1838), US-amerikanischer Politiker

Siehe auch:
 Edmonds
 Edmont